Holmberg ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Holmberg (1907–1991), schwedischer Schriftsteller
 Anne Holmberg (* 1938), US-amerikanische Schriftstellerin   
 Anders Holmberg (* 1984), schwedischer Orientierungsläufer

 Arvid Holmberg (1886–1958), schwedischer Turner
 August Holmberg (1851–1911), deutscher Maler
 Barbro Holmberg (* 1952), schwedische Ministerin für Migration und Asyl
 Bengt Holmberg (* 1942), schwedischer Theologe
 Bo Holmberg (1942–2010), schwedischer Innenminister
 Bo R. Holmberg (* 1945), schwedischer Schriftsteller
 Börje Holmberg (1924–2021), schwedischer Pädagoge
 Britta Holmberg (1921–2004), schwedische Schauspielerin
 Carin Holmberg (* 1982), schwedische Langläuferin
 Carl Holmberg (1884–1909), schwedischer Turner
 Carl-Erik Holmberg (20. Jahrhundert), schwedischer Fußballspieler der 1920er und 1930er Jahre
 Cindy Holmberg (* 1975), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Eduardo Ladislao Holmberg (1852–1937), argentinischer Biologe und Forschungsreisender
 Erik Bertil Holmberg (1908–2000), schwedischer Astronom
 Fanny Holmberg (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin
 Gunnar Holmberg (1897–1975), schwedischer Fußballspieler
 Henric Holmberg (* 1946), schwedischer Schauspieler und Regisseur  
 Henry Holmberg, schwedischer Ringer
 H. J. Holmerg (1818–1861), finnischer Mineraloge
 Joyce Holmberg (1930–2017), US-amerikanische Politikerin   
 Kari Lise Holmberg (* 1951), norwegische Politikerin   
 Karl Holmberg (* 1993), schwedischer Fußballspieler
 Märta Åsdahl-Holmberg (1919–2008), schwedische Germanistin

 Oswald Holmberg (1882–1968), schwedischer Turner
 Per Holmberg (* 1959), schwedischer Fußballspieler
 Peter Holmberg (* 1960), Segler der Amerikanischen Jungferninseln
 Rolf Holmberg (1914–1979), norwegischer Fußballspieler
 Runar Holmberg (1923–1993), finnischer Sprinter
 Uno Holmberg-Harva (1882–1949), finnischer protestantischer Theologe, Religionshistoriker, Ethnograph, Ethnosoziologe und Volkskundler
 Vilma Matthijs Holmberg (* 1999), schwedische Handballspielerin
 Werner Holmberg (1830–1860), finnischer Maler
 Yngve Holmberg (1925–2011), schwedischer Politiker (Moderata samlingspartiet)

Holmberg bezeichnet:

 einen Berg in der österreichischen Gemeinde Siebenlinden (Gemeinde Schweiggers)
 (3573) Holmberg (1982 QO1), Asteroid

Siehe auch:

 Holmberg-Beziehung (Zusammenhang zwischen Helligkeit und Farbe einer Galaxie)
 Holmberg-Katalog
 Holmberg-Radius